O Colégio Moderno pode ser:
 Colégio Moderno - uma instituição de ensino estabelecida em Lisboa, Portugal;
 Colégio Moderno - um colégio localizado em Belém, Brasil.

Desambiguação